Atherstone steht für:

 Atherstone, Stadt in Warwickshire in England

Atherstone ist der Familienname folgender Personen:

 Edwin Atherstone (1788–1872), englischer Dichter
 William Guybon Atherstone (1814–1898), südafrikanischer Arzt, Paläontologe und Geologe